Mistrzostwa Europy w łucznictwie – rozgrywki sportowe w łucznictwie. Po raz pierwszy odbyły się w Austrii w Reutte w roku 1968. Wówczas rozegrano pierwsze mistrzostwa w strzelaniu z łuku klasycznego. Pierwsze mistrzostwa Europy z łuku bloczkowego rozegrano w Czechach w Nymburku w roku 1994. W 2010 roku do programu imprezy zostały dodane miksty. Organizatorem mistrzostw jest Europejska Federacja Łucznicza (EMAU).

Edycje

Zwycięzcy

Łuki klasyczne

Łuki bloczkowe

Polscy medaliści

Klasyfikacja medalowa 
Stan po ME 2002

Bibliografia 
 Mistrzowie Europy w łucznictwie

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Europejskiej Federacji Łuczniczej (EMAU)